Campolungo (Ostellato), een plaats in de Italiaanse gemeente Ostellato ;
 Campolungo-Villa sant'Antonio, een plaats in de Italiaanse gemeente Ascoli Piceno ;

Zie ook 

 Campolongo